Leunis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johannis Leunis
 Johannes Leunis